Эми́лия (устар. Еми́лия) — женское имя древнеримского происхождения. 

Мужская форма — Эми́ль, Эми́лий (устар. Еми́лий, Еми́лиан).

Родственные имена: Ирма, Эмми, Эмма и пр.

Происхождение 
Имя Эмилия происходит от древнеримского родового имени , которое, в свою очередь, происходит от латинского слова  в значении «соперник» или «ревностный, усердный». Также предполагается связь с греческим словом αἱμύλιος, что означает «вкрадчиво-ласковый, лукавый».

Именины 
Даты даны по григорианскому календарю
 Православные: 14 января, и 21 мая.
 Католические: 17 июня, 24 августа, 23 сентября.

Святые 
 Емилия Кесарийская, память 14 января и 21 мая.

См. также 
 (159) Эмилия — крупный астероид главного пояса
 Дорога Эмилия Скавра — римская дорога
 Реджо-нель-Эмилия — город в Италии
 Реджо-нель-Эмилия — провинция в Италии
 Эмилии — один из старших римских родов (gentes maiores)
 Эмилия-Романья — область Италии
 Эмилиева дорога — римская дорога
 Эмили

Примечания 

Женские имена